A Taça de Cabo Verde de 2010 foi 4ª edição da Taça de Cabo Verde, competição sob alçada da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. O próximo edição foi disputado em 2012.

Foi o segundo tempo com rodadas e o único com rodada final, o todos disputado na Estádio da Várzea em Praia em ilha de Santiago.

O Boavista da Praia sagrando-se campeão da Taça pela segundo vez, o único clube de competições das taças.

Clubes de Brava, Maio e Santiago Norte não participado, nemhum uma temporada de taça regional foi disputado.

Clubes
 Sport Sal Rei Club, venceador de Taça da Boa Vista
 Sport Clube Morabeza, venceador de Taça da Brava
 Botafogo Futebol Clube, venceador de Taça do Fogo
 Boavista Futebol Clube da Praia, venceador de Taça de Santiago Sul
 Solpontense Futebol Clube, venceador de Taça de Santo Antão Norte
 Clube Sportivo Marítimo do Porto Novo, venceador de Taça de Santo Antão Sul
 FC Juventude, vencedor de Taça Dja d'Sal
 FC Talho, vencedor de Taça de São Nicolau
 Batuque Futebol Clube, vencedor de Taça de São Vicente

1a Rodada
Solpontense avancado ver segunda rodada.

2a Rodada

Rodada final

Campeão

Fontes 
  

Taça de Cabo Verde
2010 em Cabo Verde